Füss – két szlovákiai település elnevezése.
 Barsfüss (Trávnica) – falu az Érsekújvári járásban, az egykori Bars vármegyében. 
 Komáromfüss (Trávnik) – falu a Komáromi járásban, az egykori Komárom vármegyében.